Shell Key ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Shell Key (Collier County, Florida)
 Shell Key (Hillsborough County, Florida)
 Shell Key (Monroe County, Florida)